La competició d'espasa individual masculina va ser una de les sis proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La prova es va disputar entre el 20 i el 23 d'agost de 1920, amb la participació de 80 tiradors procedents de 13 nacions diferents.

Medallistes

Resultats

Primera eliminatòria 
Es disputen 9 sèries. Els cinc primers de cadascuna passen a quarts de final.

Quarts de final 
Es disputen 4 sèries. Els sis primers de cadascuna passen a semifinals.

Semifinals 
Es disputen 2 semifinals. Els sis primers de cadascuna passen a la final.

Final

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Esgrima - Anvers 1920 

Espasa